Alpena, une ville de l'Arkansas ;
 Alpena, une ville du Dakota du Sud ;
 Alpena, une ville du Michigan.